AIL ist eine Abkürzung für:
 Action Item List, siehe To-do-Liste
 Afghan Institute of Learning, Nichtregierungsorganisation afghanischer Frauen
 Automotive Industries Ltd. israelischer Automobilhersteller
 Flughafen Ailigandi in Ailigandi, Panama (IATA-Code)

Ail ist die Bezeichnung für:
  eine hölzerne Jurte und ein Jurtenlager.

Abkürzung